Stachylidium är ett släkte av svampar. Stachylidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stachylidium